Красная Роща — название населённых пунктов в России:

 Красная Роща — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красная Роща — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Красная Роща — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Красная Роща — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Красная Роща — посёлок в Свердловском районе Орловской области.